
Detta är en lista över avsnitt av 2003 års TV-serie om Teenage Mutant Ninja Turtles, som började sändas i 4Kids TV (dåvarande Foxbox) den 8 februari 2003.

Översikt

Avsnitt

Säsong 1 (2003)

Säsong 2 (2003-2004)

Säsong 3 (2003-2004)

Säsong 4 (2005-2006)

Säsong 5: Ninja Tribunal (2008)

Säsong 6: Fast Forward (2006-2007)

Säsong 7: Back to the Sewers (2008-2009)

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Avsnittslista på TV.com

 
Teenage Mutant Ninja Turtles (2003)